Гран-при Европы 1994 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на трассе Херес де ла Фронтера в Европе. Соревнования состоялись 16 октября 1994 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:25,040
 Круги лидирования: 1-17 Деймон Хилл, 18-32 Михаэль Шумахер, 33-34 Деймон Хилл, 35-69 Михаэль Шумахер.
 Первая гонка: Хидэки Нода, Доменико Скиаттарелла.
 Последняя гонка: Эрик Бернар, Андреа де Чезарис.
 Хидэки Нода стартовал с пит-лейн.

Гран-при Европы